Mangueira, um tubo flexível
 Mangifera - a árvore que produz a manga

Bairros no Brasil
 Mangueira (Barra Mansa)
 Mangueira (Recife)
 Mangueira (Rio de Janeiro)
 Mangueiras (Belo Horizonte)
 Mangueiras (Coronel Fabriciano)
 Mangueiras (Miguel Pereira) 
 Mangueiras (Belém)

Agremiações
 GRES Estação Primeira de Mangueira, tradicional escola de samba do carnaval do Rio de Janeiro.
 Sport Club Mangueira: histórico time de futebol do Rio de Janeiro, Brasil.
 Mangueira Futebol Clube (São João Nepomuceno): clube social fundado em 1916.
 Unidos de Mangueira, antiga escola de samba do Rio de Janeiro.
 GRES Unidos da Mangueira (Recife), escola de samba do Recife.
 SRCES Unidos da Mangueira, escola de samba de Uruguaiana.
 Unidos da Mangueira (Goiânia), escola de samba de Goiânia.
 Queridos da Mangueira, escola de samba do Recife.

Desambiguação